Пурре́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 13 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 562 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1447,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуррен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуррен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна